Seino ist der Familienname folgender Personen:

 Hiromi Seino, Geburtsname von Hiromi Suga (* 1973), japanische Biathletin
 Nana Seino (* 1994), japanische Schauspielerin
 Shizuru Seino (* 1976), japanische Manga-Zeichnerin
 Tania Seino (* 1973), kubanische Basketballspielerin
 Tomoaki Seino (* 1981), japanischer Fußballspieler